Велим може бити:

 Велим (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Велим (Станковци), насељено мјесто у општини Станковци, Задарска жупанија, Република Хрватска